Tjeldsund steht für:

 Tjeldsund (Kommune), eine norwegische Kommune
 Tjeldsund (Meerenge), eine Meerenge oder ein Sund in Nordnorwegen